Transporter (lateinisch: transportare; zu deutsch: „befördern“) bezeichnet:
 allgemein ein Transportmittel, siehe Transport
 Transporter (Membranprotein), in der Biochemie Transportproteine der Zellmembran
 Transporter (Raumfahrtprogramm), eine Satellitenstartprogramm des Unternehmens SpaceX
 ein Personentransportgerät in der Science Fiction, siehe Star-Trek-Technologie #Transporter
 Modular Equipment Transporter, eine Art „Handkarre“, hauptsächlich zum Transport von Gerätschaft bei den Apollo-Missionen auf dem Mond

Fahrzeuge:
 Kleintransporter, ein Kraftfahrzeug zur Güterbeförderung, das als PKW zugelassen ist
 VW-Transporter, ein innovatives Fahrzeug von Volkswagen ab 1950, siehe VW-Bus
 Mercedes-Benz-Transporter, Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 7,5 Tonnen
 Mercedes-Benz Sprinter, einen Kleintransporter
 Transportflugzeug, einen Flugzeugtyp
 Truppentransporter, einen Schiffstyp
 Transporter (Landwirtschaft), ein landwirtschaftliches Fahrzeug speziell für bergiges Gelände
 Schwergutschiff der Reederei BigLift Shipping, siehe Tra-Typ

Filme und Fernsehserien:
 The Transporter, einen französischen Spielfilm aus dem Jahr 2002
 Transporter – The Mission, dessen Fortsetzung aus dem Jahr 2005
 Transporter 3, dessen Fortsetzung aus dem Jahr 2008
 Transporter: Die Serie, eine auf der Filmreihe basierende, international koproduzierte Fernsehserie
 The Transporter Refueled, ein Neustart der Filmreihe aus dem Jahr 2015

Siehe auch: